Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк — особый полк тяжёлой кавалерии в составе русской императорской армии.

Старшинство : с 16-го мая 1651 г. Летом 1718 года лейб-драгунский Петра Великого полк стал 1-ым полицейским отрядом России.

Дислокация : Петергоф, квартал между улицами Дворцовой (Морского десанта) и Эйхенской, разделенный Конно-гренадерской улицей.

Полковой праздник : День Всех Святых в 9-е Воскресение по Святой Пасхе.

История 
 16.05.1803 — из эскадронов Сумского, Изюмского, Ахтырского и Мариупольского гусарских полков, с доукомплектованием рекрутами, формируется Одесский гусарский полк.
 11.09.1803 — переименован в Уланский Его Императорского Высочества Цесаревича Великого Князя Константина Павловича полк.
 12.12.1809 — из 2-го батальона и половины запасного эскадрона формируется Лейб-гвардии Драгунский полк с преимуществами старой гвардии.
 1812 — Участвовал в Отечественной войне.
 1813 — 1814 — Участвовал в заграничных походах, отличился во Франции при Фер-Шампенуазе.
 1828 — 1829 — Участвовал в русско-турецкой войне.
 1830 — 1831 — Участие в подавлении польского восстания.
 06.12.1831 — за боевые отличия в войне в Польше переименован в Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк.
Во время сражения под стенами города [Варшавы], Лейб-Драгунский полк (ныне Конно-Гренадерский) внезапно очутился окруженным четырьмя польскими кавалерийскими полками. Драгуны отбивались с отчаянной храбростью; полковой командир был ранен саблей в голову; почти все офицеры убиты и древки у штандарта перерублены, а штандартные унтер-офицеры изрублены; полк погибал. В это время командующий лейб-гусарами старший полковник Мусин-Пушкин ударил со своим полком на торжествующих уже поляков.
 1877 — 1878 — Участвовал в русско-турецкой войне.
 В декабре 1905 г. полк принял участие в подавлении Декабрьского восстания в Москве.
 1914 — 1918 — Участвовал в первой мировой войне на Северо-Западном фронте в составе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Белое движение и эмиграция 
Эскадрон полка в октябре 1918 г. — марте 1919 г. входил в Запасный кавалерийский полк, с весны до июня 1919 г. — в состав Гвардейского Сводно-кавалерийского дивизиона. С 19 июня 1919 г. дивизион полка входил в состав сформированного 2-го Гвардейского Сводно-кавалерийского полка, где в июле 1919 г. конно-гренадеры были представлены двумя эскадронами. С 15 декабря 1919 г. эскадрон полка входил в Сводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й кавалерийской дивизии и Сводную кавалерийскую бригаду, а по прибытии в Крым с 16 апреля 1920 г. стал 5-м эскадроном Гвардейского кавалерийского полка. Полк потерял в Белом движении 18 офицеров (3 расстреляны, 12 убиты и 3 умерли от болезней).
 
Полковое объединение в эмиграции — «Общество старых офицеров л.-гв. Конно-Гренадерского полка» (Париж) — на 1951 г. насчитывало 41 чел.

Полковые командиры 

 14.09.1803 — 03.12.1807 — генерал-майор барон Меллер-Закомельский, Егор Иванович;
 03.12.1807 — 12.12.1809 — генерал-майор Чаликов, Антон Степанович;
 12.12.1809 — 06.12.1826 — генерал-адъютант, с 06.12.1812 генерал-лейтенант Чичерин, Пётр Александрович;
 06.12.1826 — 14.04.1829 — генерал-майор Глазенап, Владимир Григорьевич;
 14.04.1829 — 02.10.1838 — генерал-майор Засс, Корнилий Корнилиевич;
 29.10.1838 — 03.11.1849 — генерал-лейтенант Корф, Фёдор Христофорович;
 03.11.1849 — 06.12.1853 — генерал-майор Типольт, Карл Карлович;
 06.12.1853 — 12.04.1855 — генерал-майор Евреинов, Иван Яковлевич;
 12.04.1855 — 30.08.1857 — генерал-лейтенант князь Голицын, Александр Фёдорович;
 06.09.1857 — 27.09.1858 — полковник флигель-адъютант Скобелев, Дмитрий Иванович;
 27.09.1858 — 05.10.1862 —  Свиты Его Величества генерал-майор Альбединский, Пётр Павлович;
 05.10.1862 — 16.04.1869 —  Свиты Его Величества генерал-майор Манзей, Константин Николаевич;
 16.04.1869 — 30.01.1875 —  Свиты Его Величества генерал-майор Гурко, Иосиф Владимирович;
 30.01.1875 — 25.04.1876 — полковник флигель-адъютант Левицкий, Казимир Васильевич;
 25.04.1876 — 28.03.1879 —  Свиты Его Величества генерал-майор граф Ламздорф, Константин Николаевич;
 28.03.1879 — 16.03.1886 — генерал-майор Тевяшев, Николай Николаевич;
 16.03.1886 — 28.11.1892 —  Свиты Его Величества генерал-майор Максимович, Константин Клавдиевич;
 28.11.1892 — 28.12.1903 —  Свиты Его Величества генерал-майор Великий Князь Дмитрий Константинович;
 07.01.1904 — 24.02.1907 —  Свиты Его Величества генерал-майор барон Будберг, Николай Александрович;
 24.02.1907 — 03.03.1912 —  Свиты Его Величества генерал-майор Рооп, Владимир Христофорович;
 03.03.1912 — 04.02.1914 —  Свиты Его Величества генерал-майор князь Долгоруков, Василий Александрович; 
 04.02.1914 — 14.11.1915 — генерал-майор Лопухин, Дмитрий Александрович;
 14.11.1915 — 03.12.1916 —  Свиты Его Величества генерал-майор Гротен, Павел Павлович;
 03.12.1916 — 28.05.1917 — полковник Гревс, Александр Петрович;
 29.05.1917 — ??.??.1918 — полковник Навроцкий, Лев Михайлович;

Шефы полка 

 12.12.1809 — 01.03.1831 — Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Константин Павлович;
 14.10.1832 — 05.12.1909 — Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил Николаевич (в 1-м эскадроне);
 13.06.1910 — 17.07.1918 — Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич;

Внешний вид
Нижние чины комплектовались из усатых безбородых брюнетов. Общая масть коней : вороная.
 1-й эскадрон : высокие вороные без отметин ;
 2-й эскадрон : такие же, но меньше ростом ;
 3-й эскадрон : вороные с отметинами на головах ;
 4-й эскадрон : вороные с подпалинами и слегка караковые ;
 5-й эскадрон : вороные белоногие ;
 6-й эскадрон : вороные лысые и белоногие.

Форма 1914 года 
Общедрагунский. Мундир (парадный),тулья,вальтрап - тёмно-зелёный, шлык,воротник,околыш,лацкан,погоны,обшлага,выпушка,клапан - пальто,шинели,обшивка - алый, металлический прибор - золотой.

Флюгер 
Цвета: Верхняя половина и нижняя полоска - алый, нижняя половина и верхняя полоска - белый.

Боевые отличия 

 Георгиевский штандарт за 1812 г.
 22 георгиевские трубы за сражение при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 г.
 Знаки на шапки с надписью «За взятие Врацы 28 окт. 1877 г.»

Полковые песни 

Великий Князь Дмитрий Константинович

Ура, наш Конно-Гренадерский полк, ура!
Имя наше добыто под Варшавою в бою;
Четыре полка пошли против нас;
Сражаться [нам] пришлось без помощи [целый] час;

Пули, ядра, картечи, всё свистело кругом.
2 раза
Штандарт раздроблен, ранен Засс,
Велик наш урон.
Поляки бросились на храбрецов
Со всех сторон.

Но им не сразить и не разбить таких лихих!

Погибли, но не уступили герои
В страшном, долгом, славном и кровопролитном бою.

Эй, слава храбрым предкам Конно-Гренадерам!
Ура! 2 раза

Вороные кони рвутся

Вороные кони рвутся,
Песни громкие звучат.
Это Конно-Гренадеры
На врага в поход спешат.

Взвод за взводом выступают
Чинно стройные ряды,
Песней громко оглашают
Пегергофские сады.

Нас родные окружают,
Жёны, матери, толпой.
Нас и братья провожают
Нам не страшен жаркий бой!

«Не грусти, моя родная, -
Говорил солдат жене. -
Ведь не всех же, дорогая,
Убивают на войне.»

Коль убьют на бранном поле,
Так со славой помянут!
А без славы поневоле
Все когда-нибудь умрут.

Здравствуй, Шеф, на многи лета,
Цесаревич Алексей!
За наследника полсвета
Грянем мы «Ура» дружней!

Известные люди, служившие в полку 
 Андреев, Александр Дмитриевич — полковник, убит в сражении под Красным, кавалер ордена Святого Георгия
 Брусилов, Алексей Алексеевич (младший) — ротмистр, сын генерала Алексея Алексеевича Брусилова
 Воронович, Николай Владимирович — полковник, командующий крестьянским ополчением Черноморской губернии.
 Давыдов, Юрий Львович — чигиринский уездный предводитель дворянства, директор Киевского отделения Русского музыкального общества.
 Мамонтов, Константин Константинович — генерал-лейтенант, командир 4-го Сводного казачьего корпуса ВСЮР
 Типольт, Карл Карлович — генерал-лейтенант, помощник начальника 2-й гвардейской кавалерийской дивизии
 Трубецкой, Александр Евгеньевич — сын известного философа Е. Н. Трубецкого
 Хитрово, Михаил Александрович — дипломат, посланник в Португалии и Японии, поэт.
 Чавчавадзе, Давид Александрович — флигель-адъютант, генерал-лейтенант
 Черкасов, Николай Львович — директор Первого Сибирского кадетского корпуса.

Примечания

Источники 
 Лютер И. Памятка конно-гренадера. 1803-1893 : Крат. сведения из истории полка : Сост. для ниж. чинов шт.-ротмистр И. Лютер. - Санкт-Петербург, 1893. - [2], 36 с.
 Виднэс Б. А. Краткая история Л.-гв. Конно-гренадерского полка. СПб., 1903.
 Вознесенский В. Историко-статистические сведения о Петергофской церкви Знамения пресвятыя Богородицы л.-гв. Конно-гренадерского полка, с входящими сведениями о полке и первоначальном основании Петергофа. СПб., 1867
 Воронович Н. В. Памятка молодого солдата конно-гренадера. СПб., 1913.
 Скрябин А. А. Мирное и боевое прошлое Лейб-Гвардии Конно-Гренадерского полка. Париж, 1960-е. 6 тт.

Ссылки 
 Страница Общества памяти Л.-Гв. Конно-Гренадерского полка
 Александр Подмазо. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1855)»
 Энциклопедия «Санкт-Петербург»
 Полковой штандарт
 Полковой храм
 Униформа (1910)
 Песни Лейб-Гвардии
 Песня «Вороные кони рвутся»
 Песня «Ура, наш Конно-Гренадерский полк, ура!» 
 Песня «Ура, наш Конно-Гренадерский полк, ура!» (Ноты)
 Ротмистр лейб-гвардии конно-гренадерского полка
 Конно-гренадер в форме (рисунок)
 Вынос штандарта (рисунок)

 

Гвардейские полки Российской империи
Конно-гренадерские полки Российской империи
Драгунские полки Российской империи